pap: általános értelemben olyan hivatás, amikor egy személy valamely vallásban az Isten (vagy istenek) és az emberek közötti közvetítést végzi. A szervezett egyházakban a klérus (papság) tagja.
 A szó leggyakoribb használatában a katolikus klérus, az egyházi rend papi szolgálatra felszentelt tagját jelöli, lásd: római katolikus egyház.
 A protestáns papokat lelkipásztornak vagy lelkésznek nevezik.

 Pap: község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Pap: örmény uralkodó (370-374) 

Pap: Kékfestésben használatos mintázó fedőanyag 

pap, koreai rizsételek összefoglaló neve

PAP: a Polska Agencja Prasowa lengyel állami hírügynökség nevének rövidítése.

Password Authentication Protocol (PAP): egy régi, kevésbé biztonságos hitelesítési protokoll az informatikában.

Pap, 1994-es angol film